Талија Шајер () је америчка глумица, рођена 25. априла 1946. године у Лејк Суксесу, Њујорк (САД).

Филмографија 

|-
| 1968. || || -{The Wild Racers}- || || 
|-
| 1970. || || -{The Dunwich Horror}- || || 
|-
| 1970. || || -{Maxie}- || || 
|-
| 1971. || || -{Gas-s-s-s}- || || 
|-
| 1971. || || -{The Christian Licorice Store}- || || 
|-
| 1972. || Кум || -{The Godfather}- ||Кони Корлеоне || 
|-
| 1972. || || -{The Outside Man}- || || 
|-
| 1974. || Кум 2 || -{The Godfather Part II}- ||Кони Корлеоне || 
|-
| 1976. || Роки || -{Rocky}- || Адријан Пенино || 
|-
| 1979. || || -{Old Boyfriends}- || || 
|-
| 1979. || Роки 2 || -{Rocky II}- || Адријан Пенино || 
|-
| 1979. || || -{Prophecy}- || || 
|-
| 1980. || Прозори || -{Windows}- || || 
|-
| 1982. || Роки 3 || -{Rocky III}- || Адријан Пенино || 
|-
| 1985. || Роки 4 || -{Rocky IV}- || Адријан Пенино || 
|-
| 1986. || Рад || -{Rad}- || || 
|-
| 1986. || || -{Hyper Sapien: People from Another Star}- || || 
|-
| 1989. || Њујоршке приче || -{New York Stories}- || Шарлот || сегмент „Живот без Зои”
|-
| 1990. || Роки 5 || -{Rocky V}- || Адријан Пенино || 
|-
| 1990. || Кум 3 || -{The Godfather Part III}- ||Кони Корлеоне || 
|-
| 1991. || || -{Cold Heaven}- || || 
|-
| 1991. || || -{Bed & Breakfast}- || || 
|-
| 1993. || || -{Deadfall}- || || 
|-
| 1997. || || -{A River Made to Drown In}- || || 
|-
| 1997. || || -{She's So Lovely}- || || 
|-
| 1998. || || -{Divorce: A Contemporary Western}- || || 
|-
| 1998. || || -{Can I Play?}- || || (short subject) 
|-
| 1998. || || -{The Avocado Seed}- || || 
|-
| 1998. || Газдарица || -{The Landlady}- || Мелани Лирој || 
|-
| 1999. || || -{Lured Innocence}- || || 
|-
| 1999. || || -{Palmer's Pick Up}- || || 
|-
| 2000. || || -{The Visit}- || || 
|-
| 2001. || || -{The Whole Shebang}- || || 
|-
| 2002. || || -{Kiss the Bride}- || || 
|-
| 2003. || || -{Family Tree}- || || 
|-
| 2003. || || -{Dunsmore}- || || 
|-
| 2004. || || -{I ♥ Huckabees}- || || 
|-
| 2005. || || -{Pomegranate}- || || 
|-
| 2007. || || -{National Lampoon's Homo Erectus}- || || 
|-
| 2007. || || -{Pizza with Bullets}- || || 
|-
| 2007. || || -{Looking for Palladin}- || || 
|}

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1946.
Америчке глумице
Глумци у филмској трилогији Кум
Биографије живих особа